La competició individual femenina fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Tòquio de 2020. La prova es va realitzar entre els dies 24 de juliol i l'1 d'agost de 2021 en el recinte Ariake Coliseum de Tòquio, sobre el tipus de superfície dura. Hi participaren 64 tennistes d'aproximadament una trentena de països diferents.

La tennista suïssa Belinda Bencic va guanyar el títol més important del seu palmarès, i el primer en gairebé dos anys. La ucraïnesa Elina Svitòlina va guanyar la primera medalla de olímpica de tennis per Ucraïna després d'imposar-se en la final de consolació.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Ashleigh Barty (AUS) (1a ronda)
  Naomi Osaka (JPN) (3a ronda)
  Arina Sabalenka (BLR) (2a ronda)
  Elina Svitòlina (UKR) (semifinals, medalla bronze)
  Karolína Plísková (CZE) (3a ronda)
  Iga Świątek (POL) (2a ronda)
  Garbiñe Muguruza (ESP) (quarts de final)
  Barbora Krejčíková (CZE) (3a ronda)

  Belinda Bencic (SUI) (campiona)
  Petra Kvitová (CZE) (2a ronda)
  Jennifer Brady (USA) (1a ronda)
  Elise Mertens  (BEL) (1a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (RUS) (quarts de final)
  Maria Sakkari (GRE) (3a ronda)
  Elena Rybakina (KAZ) (semifinals, quarta)
  Kiki Bertens (NED) (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part alta

Secció 3

Secció 4

Referències 

Individual Femeni